Lothair bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lothair (Georgia)
 Lothair (Kentucky)
 Lothair (Montana)

einen Ort in Südafrika:
 Lothair (Südafrika)

Sonstiges
 Lothair (Roman), deutsch Lothar, einen Roman von Benjamin Disraeli